Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 6. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2007. у Дебрецину одржано је 12. јула 2007. на атлетском стадиону Иштван Ђулаи.

Титулу освојену у Ерфурту 2005, није бранио Антон Љубославски из Русије јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 21 такмичар из 14 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 12. јула 2007. године у 11:10. Квалификациона норма за финале била је 17,95 (КВ), коју су испунила 9 такмичара а 3 се квалификовало на основу постигнутог резултата (кв).

Финале 
Финале је одржано 12. јула 2007. године у 18:15.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2007. (стране 35-42)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2007.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре